

Sigle 
 Received Pronunciation – è ritenuta la pronuncia inglese più prestigiosa; è quella utilizzata dalla famiglia reale britannica.
 Retinite pigmentosa – condizione genetica dell'occhio
 Rilascio prolungato – sigla impiegata solitamente in farmacologia

Codici 
 RP – codice vettore IATA di Chautauqua Airlines
 RP – codice FIPS 10-4 delle Filippine
 RP – codice ISO 3166-2:DE della Renania-Palatinato (Germania)

Informatica 
 RP – classe di complessità

Religione 
 R.P. – Religiose della Purezza di Maria Santissima

Sport 
 RP – nelle statistiche del softball, giocatore di rimpiazzo (replacement player)
 RP – nelle statistiche di vari sport, record personale

Altro 
 Rp – abbreviazione locale della rupia indonesiana
 RP – targa automobilistica di Przemyśl (Polonia)